

Patronymes 
Mikhnov (masculin ; ) ou Mikhnova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Mikhnov (1982), joueur de hockey sur glace ukraino-russe.
 Andriï Mikhnov (1983), joueur de hockey sur glace ukrainien.

Patronyme russe